Брезњичка може бити:

 Брезњичка (Полтар), насељено мјесто у округу Полтар, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Брезњичка (Стропков), насељено мјесто у округу Стропков, Прешовски крај, Словачка Република